|-
| (55301) 2001 SR46||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55302) 2001 SC48||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55303) 2001 SB51||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55304) 2001 SM51||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55305) 2001 SE53||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55306) 2001 SP53||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55307) 2001 SO56||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55308) 2001 SW56||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55309) 2001 SN58||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55310) 2001 SY58||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55311) 2001 SR59||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55312) 2001 SK60||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55313) 2001 SS63||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55314) 2001 SC64||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55315) 2001 SJ65||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55316) 2001 SQ66||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55317) 2001 SF67||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55318) 2001 SR71||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55319) 2001 SK73||||18 вересня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (55320) 2001 SL73||||19 вересня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (55321) 2001 SC78||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55322) 2001 SH82||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55323) 2001 SN94||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55324) 2001 SH106||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55325) 2001 SL106||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55326) 2001 SR107||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55327) 2001 SD109||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55328) 2001 SJ110||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55329) 2001 SQ111||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55330) 2001 SD114||||20 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| 55331 Путці (Putzi)||||21 вересня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (55332) 2001 SR117||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55333) 2001 SZ117||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55334) 2001 SU120||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55335) 2001 SO123||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55336) 2001 SS123||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55337) 2001 SL124||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55338) 2001 SK125||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55339) 2001 SO125||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55340) 2001 ST125||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55341) 2001 SK128||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55342) 2001 SX128||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55343) 2001 SU135||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55344) 2001 SH138||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55345) 2001 SL138||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55346) 2001 SS139||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55347) 2001 SH142||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55348) 2001 SV144||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55349) 2001 SF147||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55350) 2001 SK147||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55351) 2001 ST147||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55352) 2001 SD150||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55353) 2001 SW152||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55354) 2001 SQ154||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55355) 2001 SD155||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55356) 2001 SY157||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55357) 2001 SY160||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55358) 2001 SP161||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55359) 2001 SV171||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55360) 2001 SK173||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55361) 2001 SN176||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55362) 2001 SM178||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55363) 2001 SZ178||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55364) 2001 ST180||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55365) 2001 ST181||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55366) 2001 SA184||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55367) 2001 SX208||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55368) 2001 SJ218||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55369) 2001 SX224||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55370) 2001 SG232||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55371) 2001 SP239||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55372) 2001 SZ239||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55373) 2001 SE240||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55374) 2001 SE244||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55375) 2001 SW247||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55376) 2001 SM250||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55377) 2001 SV254||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55378) 2001 SA255||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55379) 2001 SW255||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55380) 2001 SB264||||24 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55381) 2001 SX264||||25 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (55382) 2001 SS265||||25 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (55383) 2001 SX266||||25 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (55384) 2001 SQ267||||25 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (55385) 2001 SJ271||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55386) 2001 SY271||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55387) 2001 SD272||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55388) 2001 SN276||||21 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55389) 2001 SX276||||21 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55390) 2001 SY276||||21 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55391) 2001 ST277||||21 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55392) 2001 SA280||||21 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55393) 2001 SB280||||21 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55394) 2001 SN280||||21 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55395) 2001 SY285||||28 вересня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (55396) 2001 SZ287||||27 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55397) 2001 SY288||||22 вересня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (55398) 2001 SX289||||29 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55399) 2001 SQ291||||17 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55400) 2001 SB315||||25 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

55300